La vingt et unième et dernière étape du Tour d'Italie 2008 s'est tenue le  entre Cesano Maderno et Milan. Il s'agit d'un contre-la-montre individuel remporté par l'Italien Marco Pinotti de l'équipe Team High Road.

Parcours 
Le Tour d'Italie 2008 se conclut par un contre-la-montre individuel de 28,5 kilomètres entre Cesano Maderno et Milan, sur un parcours plat.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références 

 21
2008 21
Tour d'Italie 2008 21
Tour d'Italie 2008 21

en:2008 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 21